Island Line (Engeland), de spoorwegonderneming van het Engelse eiland Wight
 Island Line (MTR), een metrolijn in Hongkong